Katarzyna Waśniewska-Majchrzak – lekkoatletka
 Katarzyna Waśniewska – sprawczyni zabójstwa Magdaleny Waśniewskiej